Нигерийская профессиональная футбольная лига () — высший футбольный дивизион Нигерии, создан в 1972 году. Контролируется Футбольной федерацией страны.

Сезон 2021/2022

Команды-участницы

Чемпионы по сезонам 

 1972 : Майти Джетс
 1973 : Бендел Иншурэнс
 1974 : Энугу Рейнджерс
 1975 : Энугу Рейнджерс
 1976 : Шутинг Старз
 1977 : Энугу Рейнджерс
 1978 : Ракка Роверс
 1979 : Бендел Иншурэнс
 1980 : Шутинг Старз
 1981 : Энугу Рейнджерс
 1982 : Энугу Рейнджерс
 1983 : Шутинг Старз
 1984 : Энугу Рейнджерс
 1985 : Нью Нигерия Банк
 1986 : Левентис Юнайтед
 1987 : Хартленд
 1988 : Хартленд
 1989 : Хартленд
 1990 : Хартленд
 1991 : Юлиус Бергер
 1992 : Статионери Сторез
 1993 : Хартленд
 1994 : БСК Лайонз
 1995 : Шутинг Старз
 1996 : Удоджи Юнайтед
 1997 : Долфинс
 1998 : Шутинг Старз
 1999 : Лоби Старз
 2000 : Юлиус Бергер
 2001 : Эньимба
 2002 : Эньимба
 2003 : Эньимба
 2004 : Долфинс
 2005 : Эньимба
 2006 : Оушен Бойс
 2007 : Эньимба
 2008 : Кано Пилларс
 2009 : Байелса Юнайтед
 2010 : Эньимба
 2011 : Долфинс
 2012 : Кано Пилларс
 2013 : Кано Пилларс
 2014 : Кано Пилларс
 2015 : Эньимба
 2016 : Энугу Рейнджерс
 2017 : Плато Юнайтед
 2018 : Лоби Старз
 2019 : Эньимба
 2019/2020 : Лига остановлена после 25 туров
 2020/2021 : Аква Юнайтед

Клубы по кол-ву выигранных титулов

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт